Дми́трий Влади́мирович Су́ровцев (Суровцов) (1882—1914) — штабс-ротмистр лейб-гвардии Конного полка, герой Первой мировой войны.

Биография 
Православный. Из дворян Саратовской губернии. Сын генерал-майора Владимира Дмитриевича Суровцева и жены его Софьи Павловны Абамелик. Уроженец Санкт-Петербургской губернии.

В 1900 году окончил Петровский Полтавский кадетский корпус и поступил в Николаевское кавалерийское училище, по окончании которого по 1-му разряду 10 августа 1902 года был произведен из портупей-юнкеров в корнеты лейб-гвардии Конного полка. 6 декабря 1906 года произведен в поручики, 6 декабря 1910 года — в штабс-ротмистры. Назначен заведующим офицерской конюшней с 7 марта 1912 года, командующим 2-м эскадроном — с 20 апреля 1913 года. Состоял членом полкового суда с 28 июня 1913 года. В полку считался лихим кавалеристом, завоевал много призов на конных состязаниях.

В Первую мировую войну вступил командиром 2-го эскадрона Конного полка. Участвовал в походе в Восточную Пруссию. Был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени

По просьбе полковых товарищей, Георгиевский крест штабс-капитана Суровцова остался как память в музее полка. Был холост.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й ст. (6.12.1909);
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1913);
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 06.07.1915).

Ссылки 
 
 Послужной список Дмитрия Владимировича Суровцева

Родившиеся в Санкт-Петербургской губернии
Выпускники Полтавского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Конногвардейцы
Погибшие в Первую мировую войну
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса